Juvenal, Juvénal, Juvenalis oder Iuvenalis ist der Name folgender Personen:

 Juvenal, römischer Satirendichter
 Juvenal von Jerusalem († 458), Bischof und Patriarch von Jerusalem
 Juvenal von Narni († 377), Bischof von Narni 
 Juvenalis von Benevent († um 132), christlicher Märtyrer und Heiliger

römische Personen:
 Decimus Iunius Iuvenalis, römischer Satirendichter, siehe Juvenal
 Lucius Cassius Iuvenalis, römischer Suffektkonsul 158
 Gaius Iulius Iuvenalis, römischer Suffektkonsul 81

Familienname:
 Adalton Luis Juvenal (Dudu; * 1985), brasilianischer Fußballspieler
 James Juvenal (1874–1942), US-amerikanischer Ruderer 
 Juvénal des Ursins, eine Familie

Vorname:
 Juvénal Habyarimana (1937–1994), ruandischer Politiker, Präsident 1973 bis 1994
 Juvénal Uwilingiyimana (1951?–2005), ruandischer Politiker
 Juvenal Edjogo (* 1979), spanisch-äquatorialguineischer Fußballspieler

Siehe auch:
 (2818) Juvenalis, ein Asteroid des Hauptgürtels